McGavin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles McGavin (1874–1940), US-amerikanischer Politiker
 Darren McGavin (1922–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 George McGavin (* 1954), britischer Entomologe
 Steve McGavin (* 1969), englischer Fußballspieler